Beleg van Utrecht (1138)
 Beleg van Utrecht (1146) door Dirk VI van Holland
 Beleg van Utrecht (1202) door graaf Dirk VII
 Beleg van Utrecht (1275) door Sweder van Beusinchem
 Beleg van Utrecht (1278) onder leiding van Nicolaas van Kats sr.
 Beleg van Utrecht (1345), waarbij de stad wordt overhandigd aan Willem IV van Holland
 Beleg van Utrecht (1458), David van Bourgondië belegert de stad drie dagen.
 Beleg van Utrecht (1483) door de Kabeljauwen en Bourgondiërs onder leiding van Maximiliaan van Oostenrijk
 Beleg en bezet van Utrecht (1492) door de hertog Albrecht van Saksen
 Beleg van Utrecht (1508) door Floris van Egmont, heer van ijsselstein
 Beleg van Utrecht (1672-1673) tijdens de Hollandse Oorlog
 Beleg van Utrecht (1787) tijdens de Bataafse Revolutie

Zie ook
Allen in de omgeving van Utrecht (stad) gebeurd.
 Slag bij Hoge Woerd (1300) bij de Meern, net buiten Utrecht.
 Slag bij Westbroek (1481) nabij Utrecht door een combinatieleger van Hollandse en Bourgondische krijgsmannen.
 Beleg van Vredenburg (1576-1577) door Spaanse troepen